Иван Неронович Хроновский (28 апреля 1864, Лукашево, Минская губерния — 18 декабря 1920, Омск) — российский государственный и финансовый деятель, товарищ (заместитель) министра финансов Российского правительства.

Семья 
Родился 28 апреля 1864 в Лукашево, Минская губерния из потомственных дворян этой губернии. Родители неизвестны. Вырос сиротой у дедушки в имении Лукашево. После окончание университета женился на Марии Фёдоровне Тарусиной. Имел трёх дочерей (Мария, Валерия, Лидия) и двух сыновей (Ростислав — умер в младенчестве, Владимир). Мария Фёдоровна имела дочь Екатерину от первого брака. После смерти Ивана Нероновича в 1921 году падчерица и старшие замужние дочери остались в России, а жена, сын и младшая дочь эмигрировали в Харбин, затем в Америку.

Образование 
Выпускник Императорского Санкт-Петербургского университета, окончил юридический факультет.

Государственная служба 
 Начал работу при казённой палате Санкт-Петербурга в 1890 г.
 Податный инспектор Копальско-Джаркентскаго участка Семиреченской области (1894—1896)
 Управляющий казённой палатой Томской губернии с 7 ноября 1897. Неоднократно управлял губернией в отсутствие губернатора. 27 апреля — 6 августа 1899 исполнял обязанности губернатора Томской губернии.
 Управляющий казённой палатой Самарской губернии с 29 мая 1904. Неоднократно управлял губернией в отсутствие губернатора
 Член-учредитель Самарской учёной архивной комиссии (1914)

Гражданская служба 
После окончания государственной службы занимал должность генерального директора отделения Русско-Азиатского банка в г. Самаре. С апреля по август 1917 являлся помощником Самарского губернского комиссара Временного правительства. С июля 1918 был членом временной Самарской торгово-промышленной палаты, управляющим Самарским отделением Петроградского международного банка.

Гражданская война 
С 3 декабря 1918 по 23 декабря 1919 занимал должность товарища министра финансов (заместитель министра финансов) в правительстве адмирала А. В. Колчака. Беспартийный.

Арестован сотрудниками Сибирского Ревкома в Иркутске. Заключён в тюрьме вместе с адмиралом Колчаком. После расстрела адмирала перемещён в Омск и там же осуждён в мае 1920. Чрезвычайным революционным трибуналом Сибири приговорён к 10 годам лишения свободы с применением принудительных (финансовых) работ. Скоропостижно умер от тифа 18 декабря 1920 г. Похоронен в Омске.

Награды 
 Награждён орден Св. Анны 2 и 3 степени и серебряной медалью Александрa III на красной ленте.

Литература 
 «Формулярный список о службе», Центральный исторический архив Москвы, фонд 239, опись 2, ед.хр. 372.31
 «Процесс над колчаковскими министрами — Май 1920», Россия XX Век, Издательство «Новый Хронограф», Москва 2003

Ссылки 
 РОССИЙСКАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В 1907—1914 гг. : СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (на материалах Самарской губернии)
 «Начальные люди Томской губернии. Исторические портреты 1804—1917»

Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Погибшие в Гражданскую войну в России
Члены Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества
Действительные статские советники
Умершие от тифа
Похороненные в Омске